feira-novensi – abitanti di Feira Nova (Pernambuco)
feira-novensi – abitanti di Feira Nova (Sergipe)